Schnabel, Sznabel, Schnabl:
 Arthur Schnabel, niemiecki judoka 
 Artur Schnabel, austriacki pianista
 Joseph Ignaz Schnabel, niemiecki organista i kompozytor
 Julian Schnabel, amerykański reżyser
 Karl Ulrich Schnabel, pianista

Schnabl 
 Karl Schnabl (* 1954, Villach), austriacki skoczek narciarski